Regnitz bezeichnet:

 Regnitz, linker Zufluss des Mains bei Bamberg, Bayern
 Regnitz (Saale) – zwei Zuflüsse der Saale im kreisfreien Hof, Bayern; flussabwärts:
 Obere oder Südliche Regnitz, von rechts gegenüber Moschendorf
 Untere oder Nördliche Regnitz, von rechts nach Unterkotzau

 Regnitz (Achberg), Weiler der Gemeinde Achberg im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rednitz, linker Oberlauf der Regnitz